peut faire référence à :

 La libre entreprise, un terme économique désignant un système économique dans lequel les entreprises n'ont que peu de restrictions.

Navires 
 Le , un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1962 à Schiedam et détruit en 2013 à Aliağa.
 Le Free Enterprise II, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1965 à Schiedam et détruit en 2003 à Alang.
 Le Free Enterprise III, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1966 à Schiedam et échoué à proximité de Jeddah en 2004.
 Le Free Enterprise IV, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1969 à Schiedam et détruit en 2006 à Alang.
 Le Free Enterprise V, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1970 à Schiedam et détruit en 2012 à Durrës.
 Le Free Enterprise VI, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1972 à Schiedam et coulé le  à proximité de Port Tawfiq.
 Le Free Enterprise VII, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1973 à Schiedam et actuellement en service sous le nom de BSP III.
 Le Free Enterprise VIII, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1974 à Schiedam et détruit en 2011 à Aliağa.
 Le Spirit of Free Enterprise, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1979 à Bremerhaven et détruit en 2012 à Aliağa.
 Le Pride of Free Enterprise, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1980 à Bremerhaven et actuellement en service sous le nom de Sherbatskiy.
 Le Herald of Free Enterprise, un ferry de la compagnie Townsend Thoresen construit en 1980 à Bremerhaven et détruit en 1988 à Kaohsiung. Il est célèbre pour avoir chaviré à la sortie du port de Zeebruges le .

Film 
 Free Enterprise, un film de

Voir aussi 

Homonymie de bateaux